Gremper ist der Familienname folgender Personen:

 Chrysostomus Gremper, Geistlicher und Autor 

 Waldemar Gremper, Schweizer Geistlicher und Autor 

Siehe auch:
 Kremper